Área metropolitana de León puede referirse a:
 El área metropolitana de León (España).
 La zona metropolitana de León (México).